Kalasjnikov, Kalashnikov eller liknande namn och ord kan avse:

 Kalashnikov Vodka – ett ryskt vodkamärke
 Kalasjnikov – symbolladdad automatkarbin konstruerad av Michail Kalasjnikov, se AK-47

Personer
 Michail Kalasjnikov (1919–2013), sovjetisk general och vapeningenjör, skapare av automatkarbinen AK-47
 Viktor Kalasjnikov (1942–2018), rysk vapeningenjör, son till Michail Kalasjnikov
  - före detta KGB-officer och journalist
 Andriy Kalashnikov (född 1964), en ukrainsk brottare

Se även
 Kalasjnikovo - en ort i Tver Oblast i Ryssland